Свитинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Свитинг, Валери (род. 1987) — канадская кёрлингистка.
 Свитинг, Райан (род. 1987) — американский профессиональный теннисист.